Дрентельн:

 Дрентельн — дворянский род.
 
 Дрентельн, Николай Сергеевич (1855—1919) — российский педагог, преподаватель физики и химии.
 Дрентельн, Юлий Максимович фон (1814—1880) — российский генерал-майор.